Rudolf Lindau ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Lindau (Schriftsteller) (1829–1910), deutscher Schriftsteller 
 Rudolf Lindau (Politiker) (1888–1977), deutscher Politiker (SPD, KPD, SED)

Siehe auch:
 Rolf Lindau-Schulz (eigentlich Rudolf Alexander Schulz; 1904–1969), deutscher Schauspieler und Produzent